Kanne steht für:

 Kanne, Gefäß für Getränke
 Kanne (Einheit), altes Flüssigkeitsmaß
 Kanne (Riemst), Ort in der belgischen Gemeinde Riemst
 Kanne (Adelsgeschlecht), ostwestfälisches Adelsgeschlecht

Kanne ist der Familienname folgender Personen:
 August Wilhelm Kanne (1784–1827), deutscher Architekt
 Bernhard Ludolph Kanne (1588–1660), kursächsischer Kammerjunker und Besitzer der beiden Rittergüter Klöden und Löwendorf
 Bernd von Kanne (1884–1967), deutscher Politiker (NSDAP)
 Christian Ernst von Kanne (1617–1677), kursächsischer Kammerherr, Oberhofmarschall, Amtshauptmann und Obersteuereinnehmer 
 Christian Carl Kanne (1744–1806), deutscher Jurist und Vizebürgermeister von Leipzig
 Friedrich August Kanne (1778–1833), österreichischer Komponist und Schriftsteller
 Johann Arnold Kanne (1773–1824), deutscher Schriftsteller, Mythologe und Sprachforscher (Orientalist)

Siehe auch:
 Kane
 Kann
 Kannenorden
 Volle Kanne